MNL steht für:
 Ninoy Aquino International Airport (IATA-Code) auf den Philippinen
 Marinenachschubleichter, Versorgungs- und Landungsboote der deutschen Kriegsmarine während des Zweiten Weltkriegs
 MiniLiner (ICAO-Code), italienische Fluggesellschaft
 Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, Gesellschaft für niederländische Literatur (auch MdNL)
 Bahnhof Nördlingen (DS100-Code)
 Multinomiale logistische Regression

mnl steht für:
 Malmariv (ISO-639-3-Code), eine der zwei Varietäten von Malmariv/Merei, ozeanische Sprache auf Espiritu Santo, Vanuatu

mnl. steht für:
 mittelniederländisch

MNL